ABP peut faire référence à :
 Association Belgo-Palestinienne ;
 Association Belge de Photographie, fondée en 1873 ;
 Agence Bénin Presse, l'agence de presse béninoise ;
 Agence Bretagne Presse, un web-média spécialisée sur la Bretagne ;
  ;

et en d'autres langues

 Amchit Beach Party, une grande fête privée annuelle au Liban, organisée par la famille Helou ;
 Adblock Plus, une extension pour navigateurs et Android ;
 ABP Induction Systems GmbH, une entreprise industrielle allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de fours à induction pour la fonderie et la forge ;
 Stichting Pensioenfonds ABP, un fonds de pension néerlandais ;
 Androgen-binding protein, une protéine de transport d'androgènes ;
  ;
 APB: All Points Bulletin, un jeu vidéo de 1987 ;
 All Points Bulletin, un jeu vidéo de 2010.

Code